Неимар, градитељ, типично у Средњем веку
 Неимар (Врачар), насеље у Београду